«Приключения Пиноккио» — сказка Карло Коллоди. 

«Приключения Пиноккио» также может означать:

Театр 
 Приключения Пиноккио — опера

Фильмы и Телевидение 
 Приключения Пиноккио — минисериал (1972)
 Приключения Пиноккио — фильм 1972 года.
 Приключения Пиноккио — фильм 1996 года.

Мультфильмы 
 Приключения Пикколино — аниме-сериал (1976—1977)
 Mokku of the Oak Tree — аниме-сериал (1972)

См. также 
 Пиноккио (значения)